Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2006 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Odebeljena dvojica je osvojila naslov, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Jonas Björkman &  Lisa Raymond (tretji krog)
  Maks Mirni &  Jie Zheng (polfinale)
  Wayne Black &  Cara Black (polfinale)
  Leander Paes &  Samantha Stosur (četrtfinale)
  Daniel Nestor &  Jelena Lihovceva (četrtfinale)
  Todd Perry &  Rennae Stubbs (tretji krog)
  Nenad Zimonjić &  Katarina Srebotnik (četrtfinale)
  Mark Knowles &  Martina Navratilova (tretji krog)
  Andy Ram &   Vera Igorjevna Zvonarjova (prvaka)
  Martin Damm &  Kveta Peschke (tretji krog)
  Mahesh Bhupathi &  Zi Yan (drugi krog)
  Leos Friedl &  Liezel Huber (drugi krog)
  Mike Bryan &  Corina Morariu (tretji krog)
  Jonathan Erlich &  Dinara Safina (drugi krog)
  Kevin Ullyett &  Shahar Pe'er (drugi krog)
  Frantisek Cermak &  Anna-Lena Grönefeld (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Mešane dvojice
2006